Imre Szabics est le nom porté par :
 Imre Szabics (1942-2017), historien hongrois.
Imre Szabics (1953–2019) entraîneur de football et avocat hongrois.
 Imre Szabics (1981-), footballeur hongrois.